Звездан Милошевич (; род. 22 апреля 1964, Сараево) — югославский футболист и футбольный тренер. С октября 2019 года — спортивный директор черногорского клуба «Будучност».

Карьера 
Долгое время выступал за клуб «Железничар». В конце восьмидесятых переехал в Европу. Завершал свою карьеру Милошевич в клубах из низших лиг Швеции. В них же он начал свою тренерскую карьеру. Помимо работы в этой стране, специалист руководил командами из элитных лиг Черногории и Сербии.

В 2017 году Звездан Милошевич некоторое время занимал пост главного тренера литовской команды А Лиги «Утенис».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Transfermarkt
 Профиль на Footballdatabase

Футболисты Югославии
Футболисты Боснии и Герцеговины
Футболисты Швеции
Игроки ФК «Железничар» Сараево
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК «Ассириска Фёренинген»
Футбольные тренеры Боснии и Герцеговины
Футбольные тренеры Швеции
Тренеры ФК «Ассириска Фёренинген»
Тренеры ФК «Грбаль»
Тренеры ФК «Сюрианска»
Тренеры ФК «Браге»
Тренеры ФК «Ландскруна»
Тренеры ФК «Утенис»
Тренеры ФК «Наджран»
Тренеры ФК «Рад»
Тренеры ФК «Панахаики»